Jomal Evans Williams, abrégé Jomal Williams né le  à Port-d'Espagne, est un footballeur international trinidadien. Il joue au poste d'ailier gauche au CD Águila.

Biographie

En club 

Jomal Williams rejoint le Murciélagos FC en deuxième division mexicaine lors du mercato d'été 2016.

En sélection 

Il honore sa première sélection le  lors d'un match amical contre le Panama.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international trinidadien
Joueur du W Connection FC
Joueur de l'AD Isidro Metapán
Joueur du CD Águila
Naissance en avril 1994
Naissance à Port-d'Espagne